Нахичевань:

 Нахичевань — город в Азербайджане.
 Нахичевань — аэропорт в Нахичевани.
 Нахичевань — железнодорожная станция.
 Нахичеванская Автономная Республика — эксклав в составе Азербайджана.
 Нахичевань (Нахчаван, Нахджаван, Нахиджеван) — историко-географическая область в Закавказье, гавар наханга Васпуракан, территориально соответствует Нахичеванскому ханству и Нахичеванской Автономной Республике.
 Нахичевань-на-Дону — бывший город, в настоящее время в составе Ростова-на-Дону.